Макси́м Аве́рин:
 Аверин, Максим Александрович (род. 1985) — украинский и азербайджанский велогонщик.
 Аверин, Максим Викторович (род. 1975) — российский актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий.